Merian:
 Merian Caldwell Cooper
 Sobrenome
 Matthäus Merian (1593–1650)
 Maria Sibylla Merian (1647–1717)

 o RV Maria S. Merian
 o plan de Mérian
 48458 Merian
 Meriania